Yu-Gi-Oh! – media franchise
 Yu-Gi-Oh! – manga di Kazuki Takahashi
 Yu-Gi-Oh! – anime del 1998 ispirato all'omonimo manga
 Yu-Gi-Oh! – anime del 2000 ispirato all'omonimo manga
 Yu-Gi-Oh! – gioco di carte collezionabili
 Yu-Gi-Oh! – film d'animazione del 1999
 Yu-Gi-Oh! - Il film – film d'animazione del 2004